PST puede referirse a:

 Pacific Standard Time, hora del Pacífico, UTC−8:00.
 Pakistan Standard Time, hora de Pakistán, UTC+5:00.
 Philippine Standard Time, hora de Filipinas, UTC+8:00.
 .pst, una extensión de archivos usada por Microsoft Outlook. 
 Partido Socialista de los Trabajadores Nombre de varias organizaciones políticas trotskistas.